Кобинское сельское поселение — муниципальное образование со статусом сельского поселения в
Братском районе Иркутской области России. Административный центр — село Кобь.

Население 

По результатам Всероссийской переписи населения 2010 года численность населения муниципального образования составила 467 человек, в том числе 226 мужчин и 241 женщина.

Примечания 

Муниципальные образования Братского района Иркутской области
Сельские поселения Иркутской области